Ла Есмералда има више значења:

 Ла Есмералда, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Есмералда, Кампо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есмералда (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есмералда (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есмералда (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Есмералда (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есмералда, Ел Пиментал (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есмералда (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есмералда (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Есмералда (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда (Аљенде), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда (Сијера Мохада), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда, Виљареал (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда, Пуертас Куатас (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Есмералда, Ел Гаротеро (Армерија), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Есмералда (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Есмералда (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда, Ла Курва дел Чиво (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Катазаха), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Чилон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Тузантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Есмералда (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Есмералда, Ел Алакран (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Есмералда (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Есмералда (Хенерал Кануто А. Нери), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есмералда (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есмералда (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Есмералда (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есмералда (Сингилукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Есмералда, Ла Рана (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Есмералда (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есмералда (Паракуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есмералда, Ла Фабрика (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Есмералда, Ла Гвасимера (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Есмералда (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда, Санта Круз (Ваљесиљо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Есмералда (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есмералда (Санта Катарина Хукила), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есмералда (Санта Хертрудис), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есмералда (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есмералда (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Есмералда (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Есмералда (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есмералда (Исла Мухерес), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есмералда (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есмералда (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ла Есмералда (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есмералда (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есмералда (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есмералда (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есмералда (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Есмералда (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есмералда (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есмералда (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Есмералда (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Есмералда (Кундуакан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Есмералда, Сан Антонио (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есмералда (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есмералда (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есмералда (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Есмералда (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Колипа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Медељин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда, Ел Банко (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда, Ел Трапиче (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Сајула де Алеман), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Соконуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Јекуатла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Есмералда (Гвадалупе), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есмералда (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Есмералда (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику